Prandtl ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Prandtl (1840–1896), deutscher Agrarwissenschaftler
 Ludwig Prandtl (1875–1953), deutscher Physiker und Strömungstechniker
 Wilhelm Prandtl (1878–1956), deutscher Chemiker

Benannt nach Ludwig Prandtl:
 Prandtl (Mondkrater)
 Prandtl-Glauert-Transformation, eine Näherungsfunktion für aerodynamische Vorgänge
 Prandtl-Zahl, eine Kennzahl von Fluiden
 Prandtlsonde (auch Prandtlrohr), ein strömungstechnisches Messinstrument

Siehe auch:
 Prandl
 Prantl